Флаг муниципального образования Новодми́триевское сельское поселение Северского района Краснодарского края Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования.

Флаг утверждён 30 октября 2010 года и 29 марта 2011 года внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 6797.

Описание 
«Полотнище, состоящее из трёх горизонтальных полос. Верхняя имеет голубой цвет. Нижняя в свою очередь разделена на 12 вертикальных полос, попеременно чёрных и зелёных, причём эти полосы имеют одинаковую ширину, кроме двух примыкающих к боковым краям полотнища; эти две полосы вдвое уже прочих. Посередине расположена фигурная полоса в виде 11 жёлтых головок колосьев. Отходящие от них стебли имеют вид линий, также жёлтых, продлённых до нижнего края полотнища и образующих границы вертикальных полос».

Обоснование символики 
Флаг разработан на основе герба Новодмитриевского сельского поселения.

Как и большинство поселений Северского района, станица Новодмитриевская образована в 1864 году возле Дмитриевского укрепления. Данных о первых годах существования станицы сохранилось немного, о ней писали что: «…Расположена в равнинной, лесистой местности на реке Шебш. Главное занятие жителей — хлебопашество и продажа леса…».

Земледелие, а именно выращивание пшеницы, изначально ставшее основным занятием местных жителей и в настоящее время продолжает оставаться одним из ведущих секторов экономики муниципального образования, что отражено на флаге золотыми колосьями.

Часть поля, поделённая на зелёные и чёрные части, аллегорически символизирует добычу нефти, игравшую важную роль в развитии Новодмитриевской экономики на протяжении второй половины XX века. Чёрные части показывают нефтяные скважины — на территории поселения располагалось более 140 нефтедобывающих скважин.

Чередование чёрных и зелёных частей образно показывает поля сельского поселения.

Жёлтый цвет (золото) — символ урожая, богатства, стабильности, уважения; цвет спелых нив.

Чёрный цвет — символ плодородия, недр, а также мудрости, благоразумия и вечности бытия.

Зелёный цвет — символ природы, здоровья, молодости, жизненного роста.

Голубой цвет (лазурь) — символ чести, благородства, духовности, возвышенных устремлений.

Примечания